

Cinema 
 Crawl – film del 2012 diretto da Hervé Lasgouttes
 Crawl - Intrappolati (Crawl) – film del 2019 diretto da Alexandre Aja

Musica 
Crawl – EP degli Entombed del 1991
 Crawl – EP dei Laughing Hyenas del 1992
 Crawl – traccia dell'album Let Your Dim Light Shine dei Soul Asylum del 1995
 Crawl – traccia dell'album Dysfunction degli Staind del 1999
 Crawl – traccia dell'album From Here to Infirmary degli Alkaline Trio del 2001
 Crawl – traccia dell'album New Found Power dei Damageplan del 2004
 Crawl – singolo degli Atlas del 2007
 Crawl – traccia dell'album Dear Agony dei Breaking Benjamin del 2009
Crawl – singolo di Chris Brown del 2009
 Crawl – singolo dei Kings of Leon del 2009
 Crawl – traccia dell'album Worship Music degli Anthrax del 2011
 Crawl – singolo di Childish Gambino del 2014

Sport 
Crawl – stile di nuoto

Altri progetti